{{НП-Канада
 |статус                  = Город
 |русское название        = Уиньярд
 |оригинальное название   = 
 |подчинение              = 
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_deg =51 |lat_min =46 |lat_sec =5
  |lon_deg =104 |lon_min =11 |lon_sec =0 
  |CoordAddon = 
  |CoordScale = 
 |вид региона             = 
 |провинция или территория= Саскачеван
 |регион для позкарты     = 
 |регион                  =
 |вид района              = 
 |район                   = 
 |район в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |ФИО                     = 
 |РИО                     = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Тед Чарнецки
 |дата основания          = 1905
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = Vatnabyyður
 |статус с                = 1911
 |площадь                 = 5,29
 |высота центра НП        = 551
 |климат                  = 
 |официальный язык        = 
  |население              = 1767
  |год переписи           = 2011
  |плотность              = 334
  |агломерация            = 
  |национальный состав    = 
  |конфессиональный состав= 
  |этнохороним            = 
 |телефонный код          = 306
 |почтовый индекс         = S0A 4T0
 |почтовые индексы        = 
 |цифровой идентификатор  = 
 |категория в Commons     = 
 |сайт                    = http://www.townofwynyard.com/
 |язык сайта              = en
 |add3n                   = Часовой пояс
 |add3                    = -6
}}
Уиньярд () — городок (town) в провинции Саскачеван, Канада.

 Транспорт, климат 
Через южную часть городка проходит шоссе  (участок под названием ), через западную — Шоссе 640. Воздушное сообщение обеспечивает аэропорт  (одна асфальтированная полоса длиной 915 метров), расположенный в четырёх километрах к северу от городкаКлимат Уиньярда   на сайте weatherbase.com</ref>.

 История 
Поселение под названием Vatnabyyður было основано в 1905 году выходцами из Исландии<ref>Vatnabyggd: An Icelandic Settlement in Saskatchewan   на сайте virtualmuseum.ca. В 1909 году сюда дотянулась ветка Канадской тихоокеанской железной дороги, и поселение поменяло своё название на Уиньярд — такой была фамилия жены одного из крупных чиновников этой железнодорожной компании. В 1908 году посёлок получил статус «деревня», а в 1911 году — городок (town). После волны исландцев сюда стали массово переезжать украинцы, затем, в более скромных масштабах, британцы и поляки.

В августе 1972 года мэр Уиньярда получил письмо от мэра французского городка Ле-Мартр-де-Вер, который сообщал, что сержант Королевских военно-воздушных сил Канады, который погиб во время Второй мировой войны, сражаясь в составе сил французского Сопротивления, Питер Дмитрук (1920—1943), похороненный на кладбище их города, является не просто именем на военном мемориале, а настоящим героем Второй мировой войны, и поэтому мэр Ле-Мартр-де-Вера предлагает почтить этого канадского солдата, сделав побратимами их два городка. Питер Дмитрук ушёл на войну из Уиньярда.

 Достопримечательности 
 В 5 километрах к северо-западу и в 12 километрах к северо-востоку от Уиньярда расположены , крупнейшее из них, Биг-Куилл, является крупнейшим солёным озером Канады.
 Музей Фрэнка Камерона
 9-луночный гольф-клуб
 Бассейн и собственная команда по синхронному плаванию. Кроме того имеются собственные бейсбольная и хоккейная команды.
 Железнодорожная станция (построена в 1909 году)
 Здание суда (построено в 1927 году).

2011 год
Согласно переписи 2011 года в Уиньярде проживали 1767 человек (на 1,3 % больше, чем пять лет назад), средний возраст горожанина составлял 46,9 лет (43,8 года для мужчин и 50,5 года для женщин), около 370 человек были младше 20 лет и около 210 человек были старше 80 лет. Было 843 частных строения с постоянно живущими хозяевами. Опрос 1480 жителей старше 15 лет показал, что около 295 из них никогда не состоят в браке и никогда в нём не были, около 710 человек состоят в браке и живут совместно, около 35 жителей состоят в браке, но живут раздельно, около 80 человек находятся в разводе и около 215 вдовствуют.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт городка 
 Уиньярд  на сайте mds.gov.sk.ca

Города Саскачевана
Населённые пункты Канады, основанные исландцами